MCG peut référer à :
 Melbourne Cricket Ground, en Australie
 Magnétocardiographie
 Mapping class group
 McG (Joseph McGinty Nichol), réalisateur, producteur, scénariste américain
 Medical College of Georgia à Augusta, en Géorgie
 Micronized Coffee Grounds
 Morphological Catalogue of Galaxies
 Mouvement citoyens genevois, un parti politique genevois
 Museums Computer Group, au Royaume-Uni
 Muslim Consumer Group
 L'autochenille Somua MCG
 mcg est aussi une abréviation impropre pour microgramme, parfois utilisée dans un contexte médical. Elle est parfois confondue avec 'millicentigramme' i.e. 10 μg, et le symbole adéquat est μg. Voir kilogramme pour la discussion.
Abréviation